Сен-Марте́н-д'Ер () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 490 км на південний схід від Парижа, 100 км на південний схід від Ліона, 4 км на південний схід від Гренобля.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 13608 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 31108,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Персоналії 
 Крістобаль Юе - французький хокеїст

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сен-Мартен-д'Ер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ізер

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Ізер